This Is It and I Am It and You Are It and So Is That and He Is It and She Is It and It Is It and That Is That är det andra studioalbumet av Marnie Stern. Det släpptes den 7 oktober 2008 på Kill Rock Stars.

Låtlista 

 "Prime" – 2:28
 "Transformer" – 2:09
 "Shea Stadium" – 3:38
 "Ruler" – 3:52
 "The Crippled Jazzer" – 4:19
 "Steely" – 4:00
 "The Package Is Wrapped" – 3:45
 "Simon Says" – 3:20
 "Vault" – 3:26
 "Clone Cycle" – 3:32
 "Roads? Where We're Going We Don't Need Roads" – 2:59
 "The Devil is in the Details" – 3:39

Medverkande musiker 
 Marnie Stern: sång, gitarr, keyboard
 John-Reed Thompson: bas, keyboard, orgel
 Zach Hill: trummor, bas, keyboard, piano

Källor

Externa länkar 
 

Musikalbum 2008
Album av Marnie Stern